Heracleum kan syfta på:
 Heracleum – ett släkte inom familjen flockblommiga växter, se lokasläktet
 Heracleum (romersk hamn) – en romersk hamn/stad med okänt läge

Se även
Herakles – en hjälte i grekisk mytologi
Herakleia – flera betydelser
Herkules (olika betydelser) – flera betydelser